Innarsuup Qaava bezeichnet:
 Innarsuup Qaava (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innarsuup Qaava (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Innarsuup Qaava (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Innarsuup Qaava (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland